Albertinum bezeichnet:

 das Albertinum (Dresden), ein Museumsgebäude in Dresden
 das Albertinum Coburg, ein Gymnasium in Coburg
 Albertinum (Gleiwitz), Konvikt in Schlesien
 das Studienseminar Albertinum in München
 ein Studentenheim in Göttingen (in Erinnerung an die Albertus-Universität Königsberg)
 das Albertinum (Leipzig), eines der vier großen Gebäudeteile der Universität Leipzig

 Albertinum, private Wohnanlagen für Senioren
 den Film Albertinum Girls = Kalender Girls

Siehe auch:
 Albertinum (Nijmegen)
 Collegium Albertinum
 Albertina